El Príncipe Federico Guillermo de Hohenzollern (;3 de febrero de 1924 - 16 de septiembre de 2010)fue el jefe de la Casa Principesca de Hohenzollern.

Biografía 
Era el hijo mayordel Príncipe Federico de Hohenzollern (1891-1965) y su esposa, la Princesa Margarita de Sajonia (1900-1962), la hija del último rey de Sajonia Federico Augusto III.Se convirtió en jefe de la Casa de Hohenzollern tras la muerte de su padre, el Príncipe Federico, y permaneció en este cargo hasta su muerte.

Según las leyes de sucesión rumanas de la última Constitución democrática del reino de Rumanía de 1923, a la muerte del rey (titular) Miguel, si muere sin hijos herederos varones como es su situación actual, los descendientes de Federico Guillermo pueden reclamar el acceso al trono rumano. En 2006, el príncipe públicamente afirmó que los Hohenzollern 'no tenían interés en el trono rumano', tras lo cual el rey Miguel proclamó una actualización de la línea de sucesión, con igual primogenitura, designando a su hija mayor 'Princesa de la Corona', sin aprobación del parlamento.

Matrimonio e hijos 
Federico Guillermo contrajo matrimonio con la princesa Margarita de Leiningen (1932-1996) el 3 de febrero de 1951, en la iglesia de Amorbach. Ella era la hija de Carlos, 6º Príncipe de Leiningen, y de su esposa, la Gran Duquesa María Kirílovna de Rusia.

Tuvieron tres hijos:

 Príncipe Carlos Federico de Hohenzollern (n. 1952), quien sucedió a Federico Guillermo como jefe de la Casa de Hohenzollern;
 Príncipe Alberto de Hohenzollern (n. 1954), desposó a Natalie Rocabado de Viets y tuvo dos hijos;
 Príncipe Fernando de Hohenzollern (n. 1960), desposó a la Condesa Ilona Kálnoky de Köröspatak y tuvo tres hijos;

Títulos y estilos 
 3 de febrero de 1924 - 22 de octubre de 1927: Su Alteza Serenísima Príncipe Federico Guillermo de Hohenzollern.
 22 de octubre de 1927 - 6 de febrero de 1965: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Hohenzollern.
 6 de febrero de 1965 - 16 de septiembre de 2010: Su Alteza El Príncipe de Hohenzollern.

Honores 
  Miembro de la Real Orden de los Serafines ( Suecia, 1961).
  Caballero Gran Cruz de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ().
 Caballero de la Orden de San Huberto  ().
  Cruz de Oficial (Cruz al Mérito de 1ª Clase) de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania ().
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca, ).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Obituary of His Highness Prince Friedrich Wilhelm, The Daily Telegraph, 13 October 2010

Enlaces externos 
Hohenzollern website

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Caballeros de la Orden de los Serafines